Натуральне число 1119
 1119 рік до нашої ери
 1119 рік нашої ери